Болгария на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена 19 спортсменами в четырёх видах спорта.

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

 Женщины

Коньковые виды спорта

Шорт-трек 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

 Женщины
 Дистанция

Сноубординг 

 Бордеркросс

 Параллельный гигантский слалом

Санный спорт 

 Мужчины

Ссылки 
 Результаты 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спорт в Болгарии в 2010 году